Црнац може да се односи на:

 Црнац, мушкарац негроидне расе
 Црнац, коњ вранац

или

 Црнац (Босанско Грахово), насеље у општини Босанско Грахово, Федерација БиХ, БиХ
 Црнац (Сисак), насеље у општини Сисак, Република Хрватска
 Црнац (Славонија), насеље и општина, Република Хрватска

Види још 
 Црно
 Вранац
 Негроидна раса